Esistono più comuni francesi con questo nome

 Montaigut-le-Blanc – Creuse
 Montaigut-le-Blanc – Puy-de-Dôme